Анатолий Лившиц:
 Лившиц, Анатолий Владимирович (Ливри; род. 1972) — русско-французский писатель, философ и литературовед.
 Лившиц, Анатолий Леонидович (1914—1973) — генеральный конструктор систем ПВО СССР в 1960—1970 гг.